Рокве́р () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон. Входит в состав округа Марсель.

Код INSEE кантона — 1329. Всего в кантон Роквер входит 9 коммун, из них главной коммуной является Роквер.

Население кантона на 2008 год составляло 45 157 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Буш-дю-Рон на сайте INSEE

Кантоны департамента Буш-дю-Рон